Андрей Критский:

 Андрей Критский (ок. 660—740) — известный христианский теолог, проповедник и автор духовных гимнов, архиепископ города Гортины на Крите.
 Андрей Критский — христианский святой VIII века, почитаемый в лике преподобномучеников.